Franciaország
Saint-Coutant, település Charente megyében
Saint-Coutant, település Deux-Sèvres megyében